Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Patterson:

 USS Patterson (DD-36), ein Zerstörer der Paulding-Klasse, in Dienst von 1911 bis 1930
 USS Patterson (DD-392), ein Zerstörer der Bagley-Klasse, in Dienst von 1937 bis 1945
 USS Patterson (FF-1061), eine Fregatte der Knox-Klasse, in Dienst von 1970 bis 1991

Patterson